Il doppio del torneo di tennis Irish Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dowdeswell e John Yuill che hanno battuto in finale Lito Álvarez e Jorge Andrew 6-3, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Irish Open 1974